WSK steht als Abkürzung für:

 Powiat Sokołowski in Polen, als Kfz-Kennzeichen
 Wytwornia Sprzetu Komunikacyjnego, ein polnischer Motorradhersteller, siehe WSK (Motorradhersteller)
 Waffensachkunde, siehe Waffensachkundeprüfung (Deutschland)
 Wandlerschaltkupplung in Fahrzeuggetrieben

 Wiener Spar- und Kreditinstitut (heute: WSK Bank AG), eine zur Volksbank Gruppe zählende österreichische Genossenschaftsbank
 Wiener Sportklub, österreichischer Fußballverein
 Wir sind Kirche (WsK), eine römisch-katholische Kirchenbewegung
 The Wohlstandskinder (W$K), deutsche Punkband
 Wörterbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft, Fachpublikation des Verlags de Gruyter
 Weichenskizze, eine Planungsgrundlage für Eisenbahnweichen

Abkürzung